Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-3, 9-8, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1972